Le terme concentrer signifie généralement augmenter la densité d’une substance en réduisant la dimension du milieu dans lequel elle se trouve.

Plus particulièrement :
 en chimie, concentrer signifie augmenter la concentration massique ou molaire d'un soluté dans une solution ou d'une substance dans un matériau ;
 en optique, focaliser davantage des rayons lumineux dans un espace plus restreint ;
 en économie, augmenter le nombre d’entreprises faisant partie d’un conglomérat.

Se concentrer signifie augmenter l’attention portée à l'activité en cours.